Кунигу́нда (), также Кунегунда — германское женское имя. В Польше имеет форму Ки́нга. Образовано от германских слов kuni (род) и gund (война).

Исторические личности
 Кунигунда — дочь графа Куно фон Энингэн, была помолвлена с «королём руссов», предположительно с князем Владимиром Крестителем или Ярополком Святославичем.
 Кунигунда Лаонская — супруга короля Италии Бернарда.
 Кунигунда (жена Вигериха) (ок. 888/895 — после 923) — супруга пфальцграфа Лотарингии Вигериха.
 Кунигунда Швабская (ум. 918) — супруга короля Западно-Франкского королевства Конрада I.
 Кунигунда Люксембургская (ок. 975—1040) — супруга императора Генриха II, католическая святая.
 Кунигунда фон Орламюнде (2-я половина 1050-х — после 20 марта 1117) — супруга князя волынского Ярополка Изяславича.
 Кунигунда фон Байхлинген (вторая половина 1090-х — 1140) — дочь Куно фон Нортхейма и Кунигунды фон Орламюнде, жена Випрехта-младшего Гройчского, затем графа Дипольда III.

 Кунигунда Гогенштауфен (?1200—1248) — супруга короля Чехии Вацлава I.
 Святая Кинга (1224—1292) — венгерская принцесса, королева Польши, католическая святая.
 Кунигунда Славонская (ум. 1285) — супруга короля Чехии Пржемысла Отакара II.
 Кунигунда Польская (ок. 1298—1331) — дочь короля Польши Владислава I Локетека.
 Кунигунда Польская (ум. 1357) — супруга герцога Баварии Людвига VI.
 Кунигунда из Штернберка (ум. 1449) — первая супруга короля Чехии Йиржи из Подебрада.
 Кунигунда Австрийская (ум. 1520) — супруга герцога Баварии Альбрехта IV.
 Тереза Кунегунда Собеская (1676—1730) — курфюрстина Баварии.
 Кунигунда фон Савиньи (урожд. Брентано; 1780—1863) — супруга Фридриха Карла фон Савиньи.

Прочее
 Кунигунда — персонаж повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».
 Кунигунда — озеро в Закарпатской области Украины.
 936 Кунигунда — астероид в Солнечной системе.
Кунигунда - героиня баллады Шиллера "Перчатка"